Latinerkvarteret har flere betydninger:

Byområder 
 Latinerkvarteret (Paris), Quartier Latin er det oprindelige latinerkvarter, som har sit navn efter Sorbonne-universitetet og andre lærde skoler.
 Latinerkvarteret (København), den østlige del af det gamle Nørre Kvarter i Indre By i København.
 Latinerkvarteret (Aarhus), den historiske bykerne i indre by i Aarhus
 Latinerkvarteret (Viborg), folkelig betegnelse for området omkring Latinskolen og Latinerhaven i Viborgs domkirkekvarter.
 Latin Quarter (Miami), et område i byen Miami, Florida
 Fontainhas (quarter), Latinerkvarteret i Panaji, Goa, Indien
 Quartier Latin (Montreal) i Montreal, Canada

Musik og film 
 Latin Quarter (band), et britisk pop/rock band
 Latin Quarter (film), en britisk film fra 1945
 "Latin Quarter", en sang af Harry Warren og Al Dubin fra filmen Gold Diggers in Paris fra 1938.
 "Latin Quarter", en sang af John Zorn fra 1990 album Naked City
 "Latin Quarter", en smooth jazz komposition udøvet af Marc Antoine

Andet 
 Latin Quarter (natklub), New York City natklub